AET peut faire référence à :
  ;
 apport énergétique total, en nutrition ;
 Administration des enquêtes techniques, dans la ville de Luxembourg ;
 Autorité européenne du travail ;
 AE&T, une entreprise ;
 Azienda Elettrica Ticinese, une entreprise suisse de production d'électricité
 Anciens enfants de troupe. (voir enfant de troupe) ;

 Aide à l'enfance tibétaine.

Notes et références